Mendelsohn ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfred Mendelsohn (1910–1966), rumänischer Komponist
 Ben Mendelsohn (* 1969), australischer Schauspieler und Musiker
 Carol Mendelsohn (* 1951), US-amerikanische Drehbuchautorin und Produzentin 
 Charles J. Mendelsohn (1880–1939), US-amerikanischer Schriftsteller
 Daniel Mendelsohn (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller
 Erich Mendelsohn (1887–1953), deutscher Architekt
 Ezra Mendelsohn (1940–2015),  US-amerikanisch-israelischer Historiker. 
Everett Mendelsohn (* 1931), US-amerikanischer Wissenschaftshistoriker
 Henriette Mendelsohn (* 1856; † nach 1914), deutsche Malerin und Kunsthistorikerin
 Horst Mendelsohn (1930–2013), deutscher Theaterschauspieler

 Martin Mendelsohn (1860–1930), deutscher Arzt und Hochschullehrer für Krankenpflege
 Moses Mendelsohn (1782–1861), deutscher Autor
 Nathan Mendelsohn (1917–2006), kanadischer Mathematiker
 Samuel Mendelsohn (1850–1922), litauischer Rabbi und Gelehrter
 Tina Mendelsohn (* 1964), deutsche Journalistin, Filmemacherin und Moderatorin

Siehe auch: 
 Mendelssohn (ähnliche Schreibweise, gleicher Klang), auch Mendelssohn Bartholdy
 Mendelson
 Mendelsson